«Goodbyes» () ― сингл американского рэпера и певца Post Malone при участии американского рэпера Янг Тага. Он был выпущен как второй сингл с его третьего студийного альбома, Hollywood’s Bleeding 5 июля 2019 года. Он стал седьмым синглом певца, вошедшим в топ-10 американского чарта Billboard Hot 100.

Композиция
Текст песни рассказывает о конце отношений. Журнал Rap-Up назвал ее «мелодичной».

Продвижение
1 июля 2019 года Post Malone объявил дату выхода сингла в социальных сетях. 2 июля он выложил обложку сингла. Позднее он опубликовал фрагмент начала клипа. Музыкальное видео было опубликовано в день выхода песни 5 июля.

Музыкальный клип
Оригинальное музыкальное видео было выпущено вместе с песней 5 июля и снято режиссером Колином Тилли. В клипе снялась актриса Кэтрин Ньютон. В нем Пост играет члена банды, который умирает после того, как его ударил ножом член конкурирующей банды. Затем он оживает на кладбище. Из-за того, что Мэлоуна несколько раз ударили ножом, в том числе в шею, YouTube поставил на клип возрастные ограничения. Есть две версии музыкального видео: в первой Пост был зарезан и убит, а во второй данная сцена отсутствует. По состоянию на ноябрь 2021 года клип набрал более 256 миллионов просмотров.

Награды и номинации

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Синглы 2019 года
Песни 2019 года
Песни Post Malone
Песни Янг Тага
Песни, написанные Post Malone
Песни, написанные Брайаном Ли
Песни, написанные Луи Беллом
Синглы Republic Records